Az 1967-es labdarúgó bajnokságot a Ferencváros nyerte az Újpesti Dózsa és a Győri Vasas ETO előtt. Ezzel már a huszadik bajnoki címét szerezte meg az FTC. Két  olyan csapat jutott fel melyek még sose voltak az NB I-ben, a Vörös Meteor Egyetértés és a Videoton SC.

A végeredmény 

A bajnok Ferencvárosi TC játékosai
Géczi István (24) – Novák Dezső (24), Mátrai Sándor (28), Páncsics Miklós (30) – Juhász István (27), Szűcs Lajos (28) – Szőke István (29), Varga Zoltán (30), Albert Flórián (27), Rákosi Gyula (28), Katona Sándor (27).
Játszott még: Horváth László (8), Takács Béla k. (6), Havasi Sándor (4), Branikovits László (3), Fenyvesi Máté dr.(3), Rátkai László (3), Karába János (1).
Edző: Lakat Károly dr.
Az ezüstérmes Újpesti Dózsa játékosai
Szentmihályi Antal (30) – Káposzta Benő (26), Csordás Mátyás (13), Sóvári Kálmán (26) – Solymosi Ernő (24), Noskó Ernő (30) – Fazekas László (28), Göröcs János (29), Bene Ferenc (30), Dunai II Antal (30), Zámbó Sándor (24).
Játszott még: Nyírő István (10), Dunai III Ede (9), Szini József (9), Kuharszki Béla (8), Pataki László (3), Lenkei Sándor (1).
Edző: Baróti Lajos
A bronzérmes Győri Vasas ETO játékosai
Tóth László (30) – Keglovich László (30), Orbán Árpád (27), Izsáki László (29) – Nell Lajos (30), Kiss Zoltán (24) – Stolcz János (30), Varsányi Tibor (28), Győrfi László (22), Somogyi József (19), Szaló József (26).
Játszott még: Máté János (11), Palotai Károly (8), Szániel János (5), Soproni Ferenc (4), Merczel Mihály (3), Orosz László (3), Tamás László (1).
Edző: Szusza Ferenc

Kereszttáblázat

Díjak

Góllövőlista

Források 
 Mező Ferenc: Futball adattár ()
 Nemzetisport.hu
 Hungary - List of final tables (RSSSF)

Jegyzetek

Magyarlabdarugobajnoksag 1
1967